Asiocolotes är ett släkte av ödlor. Asiocolotes ingår i familjen geckoödlor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Geckoödlor
Asiocolotes